Илькаев Алексей
(род. 9 мая 1992, г. Пермь) — пермский независимый стрит-арт художник. Известен, прежде всего, изображениями грустных лиц на улицах Перми, отсюда и псевдоним Sad Face (в переводе с английского: «грустное лицо»), а также модификацией одного из символов Перми инсталляции «Счастье не за горами» Бориса Матросова на «Смерть не за горами». В 2018 году нарисовал на заснеженном льду Камы гигантское грустное лицо, что привлекло всеобщее внимание,  через год работа была вновь воссоздана на том же месте, а позже подобный лэнд-арт художник воплотил в Краснодарском крае, Челябинске и Казани. Художник известен и под другими именами: Айвен Го, Алекс Венс, Алекс Го, Женя Львов, Лёва Островский, Лёша Триганде.

По версии отдела культуры федерального РИА Новости Алексей Илькаев входит в число художников будущего. В 2018 году стал обладателем премии «Человек года - 2018» в номинации «Культура»по версии слушателей радиостанции «Эхо Перми».

Биография 
Заниматься творчеством начал с самого детства. Участвовал в стрит-арт проекте «Длинные истории Перми», где познакомился с Максимом Черным, с которым в последующем создал многочисленные художественные проекты, а также пространство «Дом Грузчика».

С 2011 по 2013 год активно участвовал в различных выставках. В 2012 году учился в школе современного искусства «Арт-политика». После на 5 лет практически прекратил свою художественную деятельность.

В мае 2017 года произошёл переломный момент в жизни художника - попал в аварию, это побудило его снова вернуться в искусство.

На данный момент художник живёт и работает в Перми.

Творческая деятельность

Начало. 2011 - 2013

Sad Face 
В 2011 году в г. Пермь на перекрестке улиц Куйбышева и Революции появилось изображение "Лик", положившее начало серии работ Sad Face. Такое название изображению дали местные жители. Сам художник в 2018 году в интервью для сайта 59.ru рассказал, что подразумевал на самом деле:«— На самом деле, Sad Face появился случайно, изначально я рисовал просто лаконичное лицо — так обычно изображают лики на иконах — просветленное и одухотворенное. Как-то я изображал лик на одном из домов и взял слишком много краски. Краска потекла, и лицо «загрустило». Это было на стене дома на углу Куйбышева и Революции. Прохожие говорили: «Смотрите, какое грустное лицо», «Почему оно грустное?», о нем стали писать в интернете. И я решил продолжить тему».Далее в подобном стиле появляются многочисленные изображения  на заборах, трансформаторных будках, домах и тд. Грустные лица становятся своеобразной визитной карточкой Перми, сейчас же изображений уже нет, сохранились только фотографии.

 В этом же году появляется следующая работа Sad Face «Пикачу». Своей формой инсталляция напоминает всеми известного мульт-персонажа Пикачу, однако  здесь он не привычного желтого цвета, а чёрного, на лице у него грустный лик. Художник комментирует свою работу так:

«Этого Пикачу из бетона и стали я сделал год назад под впечатлением тех событий, когда началось уголовное преследование людей за ловлю покемонов в храмах и на территориях заводов. Мне показалось это диким, и первое что я сделал: засунул этого Пикачу под трактор на коллективной выставке — Рабочая практика. Никакой свободы врагам свободы».

 4 октября 2012 года  в галерее современного искусства «GREEN ART» открылась персональная выставка художника «Sad Face. Black & White», куратор выставки - Сергеев Арсений. Из текста к выставке:

«Первые чёрно-белые „лики“ появились на пермских улицах осенью 2011 года. В ту же зиму „чёрные человечки“ или „сэд фэйсы“ (от англ. „sad face“ — печальное лицо), как горожане окрестили их в Сети, появились повсеместно, буквально оккупировали город. Подобного рода художественный спам, по словам автора уличных фресок, является проблематизацией жизни города и его жителей в частности. Высказывание художника выражает попытку отразить психологическое состояние человека, некомфортно существующего в мире современного российского города, с его стрессом, жёстким ритмом, навязчивой, лезущей отовсюду информацией, обязательствами, спешкой, конкуренцией, ориентацией на успех». На выставке помимо фотографий, был представлен видео-арт: «Black & White»,  «Sterilization», «Ural moutains». Выставка длилась до 5 января 2012 года.

 С 23.11.12 по 23.12.12 на выставке  «Anonymous» были представлены работы из серии Sad Face.

 С 10.02.13 по 12.03.13 2013 на территории Центра современного искусства ВИНЗАВОД прошла выставка «Вектор Перми».  Sad Face совместно с Мартой Пакните создал «Sad Face Tribute» ( Трибьют «Уличной фреске»). Марта Пакните в рамках воркшопа Марка Дженкинса «Бесплотные — фигуры из скотча»  создала человеческую фигуру, фреска была выполнена Алексеем Илькаевым.

Творческий кризис. 2013 - 2017 
После 2013 года художник практически исчезает из художественной жизни.

 В 2014 совместно с художниками Алексеем Щигалевым и Максом Чёрным создал пространство «Дом Грузчика».

 Через год в пространстве «Дом грузчика» с 16.05.15 по 27.05.15 прошла групповая выставка «[3 5 8] [три пять восемь]» с участием Sad Face.

 С 12.04.17 по 24.04.17 в этом же пространстве «Дом грузчика» прошла персональная выставка «Алекс Го. Долой уныние!».

 13 мая 2017 года Алексей Илькаев попал в аварию, это явилось переломным моментом в его художественной жизни, он снова возвращается к проекту Sad Face:

"И вот из-за этой аварии я понял, что время убывает, и хочется что-то в искусство еще привнести, какой-то оставить след в культуре города и России в целом. Это был такой пиковый момент, когда я понял, что надо сейчас что-то делать. И я снова стал делать серьезные работы."

2018

КАМА 
17 января 2018 года на заснеженном льду Камы появилась грандиозная работа «КАМА». Художник прямо на льду с использованием краски вытоптал огромное грустное лицо, что принесло ему широкую известность: об этом написали региональные, федеральные СМИ, один из самых известных современных российских журналистов Юрий Дудь отменил произведение художника в своём Инстаграме.  Позже Юрий Дудь в выпуске шоу «ВДудь» про российский MTV появится в футболке с принтом работы Sad Face.

 Примерно в это же время художник участвует в арт-ярмарке «Wandelism» в Берлине. Он изображает на Берлинской стене свой фирменный грустный лик.
 8 марта организовал флешмоб «Сущий ад», в котором приняли участие 8 человек, одетые в черные мантии и маски. Они бродили по улицам, раздавали прохожим шарики, цветы и хорошее настроение.

Смерть не за горами 
11 октября 2018 Алексей Илькаев изменил инсталляцию-символ Перми «Счастье не за горами» Бориса Матросова на  «Смерть не за горами».

В результате в отношении Илькаева было возбуждено уголовное дело по факту порчи арт-объекта (ч.1 ст. 214 УК РФ). Художник добровольно компенсировал 45 тыс. руб. причинённого ущерба, дело было закрыто, инсталляция отреставрирована. «Мне хотелось вызвать общественный интерес, дискуссию на тему смерти», - говорит в интервью художник, - я рад, что не посмертно эта моя идея всплыла, что мне лично удалось ее реализовать. Я считаю, что я свою задачу как художник выполнил» .Российский искусствовед и куратор Андрей Ерофеев считает, что Алексей Илькаев наоборот своим художественным жестом поднял работу Матросова до действительно художественного произведения:  «Слоган Матросова определённо устарел и обмельчал. В сегодняшнем контексте он выглядит рекламным трюком креативных риелторов — поступок же Илькаева вновь поднимает его на высоту художественного произведения. При этом Илькаев действует в соответствии с правилами русского искусства: с точки зрения смыслов, новый лозунг продолжает линию гражданской ответственности, экзистенциального мировосприятия и вообще «здравого смысла». Именно здравый смысл истин, на которых держится мир, наши радикалы-художники не раз предлагали одураченному и обезумевшему обществу в качестве лекарства-антидота. В отношении формы Илькаев также демонстрирует типичный русский подход: практика частичных вторжений в контекст произведений с неизбежным нарушением смысла и авторских прав наблюдается у нас повсеместно и в истории, и в современности — в перестройках архитектурных памятников, в жонглировании скульптурами, наконец, даже в записи древних икон, то есть дерзком акте поновления святынь, которым занимались поколения иконописцев. Так что если и говорить о вандализме (в котором сегодня обвиняют Илькаева), то проявился он в совершённом властями уничтожении илькаевского лозунга».

 В декабре 2018 создал бетонную скульптуру из 22 матрёшек, высота самой крупной -  2 метра, самой маленькой - 5 мм. Описание художника: «На лице печаль, а внутри пустота. Русская печальная матрёшка».

2019 
В 2019 году художник начинает создавать свои лэнд-арт работы не только в Перми, но и в других российских городах.

  «Смерть — кайф, жизнь — боль». Выполнена в рамках фестиваля «Ковчег культуры», Краснодар.

  «Смерть». В рамках фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» в Екатеринбурге на пересечении улиц Белинского и Фурманова художник создал арт-объект, который представлял собой слово «Смерть», каждая буква была вырезана из красной фанеры, а рядом с надписью располагались белые тапочки. Интересно то, что эта территория входит в список площадок для строительства храма Святой Екатерины. Инсталляцию практически сразу разрушили, а буквы убрали.

 KAMA 2:0. Художник снова повторил огромный грустный лик на льду Камы. В интервью газете «Звезда» рассказал, что будет повторять арт-объект каждый год.

 2 апреля прошла персональная выставка «Sad Face. Боль и воспоминания о боли» в  Dukley European Art Community .
 Лэнд-арт в Казани. Изобразил огромное грустный лик, подобный работе КАМА.

 Лэнд-арт в Краснодарском крае. На поле с помощью трактора вспахал землю  в форме Sad Face.
 6 октября создал Лэнд-арт в Челябинске. Нанёс «приглашение для инопланетян» с Sad Face на площади Революции в Челябинске в рамках «Арт-резиденции».

Примечания

Ссылки 
 «Да несчастье помогло». История арт-объекта «Счастье не за горами» — от установки до демонтажа
 Арт-резиденция. Алексей Илькаев
 Лицо с глазами святого. Алексей Илькаев и его гений места
 «Я сделал это из-за собственного осознания близости смерти»